Louis Guillaume Alexandre Viguier – botanico e medico francese
 René Viguier – botanico francese
 Sabrina Viguier – allenatrice di calcio ed ex calciatrice francese